Blue Ridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Blue Ridge (Alabama)
Blue Ridge (Georgia)
Blue Ridge (Texas)
Blue Ridge (Virginia)